Аэропорт Южный — название аэропортов в ряде городов России и СНГ:

 Иваново-Южный — аэропорт на юге Иваново.
 Орёл-Южный — аэропорт на юго-западе города Орёл.
 Смоленск-Южный — аэропорт на юге Смоленска.
 Таганрог-Южный — аэропорт на юге Таганрога.
 Ташкент-Южный — аэропорт на юге Ташкента.